Акансех () — мексиканский топоним.

 Акансех — археологическая зона древнего города майя.
 Акансех — муниципалитет в мексиканском штате Юкатан.
 Акансех — посёлок в мексиканском штате Юкатан.